CTU, sigle composé des trois lettres C, T et U, peut faire référence à :
 Counter Terrorist Unit (en français, cellule anti-terroriste), dans le feuilleton 24 Heures chrono ;   
 Centre de télé-enseignement universitaire (CTU ou CTEU) de Besançon, un service commun de l’université de Franche-Comté ;
 Comité technique des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire, du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation ;
 Cargo transport unit, un conteneur.
 Collectivité territoriale unique, une forme de collectivité territoriale à statut particulier en France.

CTU est aussi un code qui peut faire référence à :
 Aéroport international de Chengdu-Shuangliu, en Chine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports